— японская компания, специализирующаяся на производстве игрушек и видеоигр. Является третьим крупнейшим производителем игрушек в мире (после Mattel и Hasbro). Среди другой её продукции: одежда, коллекционные модели, кондитерские изделия и др. Штаб-квартира компании располагается в токийском районе Тайто

По состоянию на 2002 год компания была частью Bandai Group, куда также входили компании Sunrise Inc. (производство аниме, как для телевидения, так и для киноэкрана и др.), Bandai Visual, Bandai Networks (была выделена из Bandai в отдельную компанию в сентябре 2001 года; специализировалась на сетевом контенте для мобильных телефонов и персональных компьютеров).

После слияния с производителем видеоигр и оператором мест развлечений Namco компания Bandai Company Ltd. стала частью управляемой холдингом Bandai Namco Holdings группы компаний Bandai Namco Group.

История 
Компания Bandai была основана в 1950 году. В 1960-е годы компания расширила масштаб своей деятельности, начав продавать игрушки на экспорт. Производимый ею с 1962 года набор гоночных машинок имел головокружительный успех. В 1970-х годах компания продолжала расширяться: в 1971 году была основана компания Bandai Models. Бандаевские боевые бронированные машинки масштаба 1/48, пусть и не будучи самым прибыльном для компании модельным направлением, доминировали на своём сегменте рынка. В 1978 году для того, чтобы заниматься продажами и маркетингом в США, была основана компания Bandai America Inc. В 1980-е годы Bandai представила серию сборных игрушечных американских горок «Spacewarp» (с катящимся шариком).

С 1980-х годов Bandai становится ведущим производителем игрушек Японии. До сих пор ей принадлежат лицензии на такие популярные японские франшизы, как Daikaiju, Ultraman, Super Robot, Kamen Rider, Super Sentai и Power Rangers и Gundam.

В конце 1990-х годов руководства «Бандая» и «Сеги» обсуждали перспективы слияния двух компаний и проголосовали «за», но после крупномасштабных протестов в среднем руководящем звене «Бандая» слияние было отменено по причине, как было объявлено, «культурных различий».

Примечания

Ссылки 

  
 Bandai Namco Holdings Inc. (материнская компания) 
 Bandai Games (теперь называется Bandai Namco Games)
 Bandai Visual
 Bandai Europe 
 Bandai France
 Bandai UK
 Bandai USA
 Bandai Asia
 Bandai Korea
 Bandai Deutsch

 
Компании Японии
Компании Токио
Торговые марки Японии
Издатели компьютерных игр
Производители компьютерных игр Японии
Медиакомпании по алфавиту
Производители игрушек Японии
Производители Японии
Namco Bandai Holdings
Производители компьютерных игр по алфавиту